Magyar Optikai Művek, magyar finommechanikai vállalat
 MOM Művelődési Központ: a vállalat által épített kulturális intézmény. A köznyelvben általában a háromkarakteres betűszó ismert. Korábbi nevei:
MOM Kultúrház
Magyar Optikai Művek Kultúrotthona
MOM Szakasits Árpád Művelődési Központ
Budapest XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Művelődési Központ
MOM Kulturális Központ: 2010-től a kulturális intézmény neve
MOM Park: a vállalat szanálása után megvalósított épületkomplexum
M.O.M. Musical-Operett-Magazin az MTV-ben